A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), fundada em 5 de fevereiro de 1912, com prazo de duração indeterminado, sob a denominação de Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia, na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco nº 39, 18º andar, CEP 20090-003, Caixa Postal 389, sua sede e foro, tem por objetivo o estudo, ensino e pesquisa da Dermatologia e domínios afins.
A SBD manifestar-se-á, sempre que necessário, sobre: definição de atos dermatológicos; delimitação de área de atividade do dermatologista; outros assuntos de interesse do exercício da profissão.
A SBD poderá propor, às entidades competentes, medidas visando preservar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Dermatologia.
A SBD procurará contribuir para a orientação e solução dos aspectos médicos-sociais da Dermatologia e domínios afins.

Histórico 
A Sociedade Brasileira de Dermatologia foi fundada no Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1912, no Pavilhão Miguel Couto da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com prazo de duração indeterminado, sob iniciativas dos doutores Monocorvo Filho, Alfredo Porto, Eduardo Magalhães, Werneck Machado, Adolfo Lutz, Victor de Teive, Caetano de Menezes, Gaspar Viana, Leal Júnior, Eduardo Rabello, Silva Araújo Filho, Juliano Moreira, Paulo Horta, Zopyro Goulart, Miguel Salles, Eduardo Jorge, Franco Carvalho e Fernando Terra. Dos dezoito fundadores, apenas dez eram dermatologistas.Se não considerarmos a Pediatria como de especialidade médica, a Sociedade Brasileira de Dermatologia foi a primeira Sociedade de especialidade fundada no Brasil (05.02.1912).

Eis a ata de sua fundação:

"Reunidos às 10 horas da manhã no Pavilhão Miguel Couto na Santa Casa de Misericórdia, os Drs. Moncorvo Filho, Alfredo Porto, Eduardo Magalhães, Werneck Machado, Adolpho Lutz, Víctor de Teive, Caetano de Menezes, Gaspar Vianna, Leal Júnior, Eduardo Rabello, Silva Araújo Filho, Juliano Moreira, Paulo Horta, Zopyro Goulart, Miguel Salles, Eduardo Jorge, Franco de Carvalho e Fernando Terra, ocupou a mesa a comissão organizadora composta dos Drs. F. Terra, Eduardo Rabello e Werneck Machado. Declarado o fim da reunião, o primeiro convidou para assumir a presidência ao Dr. Juliano Moreira, e servirem como secretários os Drs. Paulo Horta e Silva Araújo Filho, ficando assim constituída a mesa provisória.
O Dr. Terra procede a leitura do projecto de estatutos, que havia já elaborado com o fim de abreviar a organização da Sociedade, sendo discutidos todos os artigos, successivamente approvados e nomeada uma commissão composta dos Drs. Juliano, Terra, Lutz, Werneck Machado e Rabello para dar a redacção final de acordo com o vencido.
Ficou resolvido que a eleição da mesa definitiva fosse realisada immediatamente, sendo acceita a indicação do Dr. Moncorvo Filho para que se aclamasse a seguinte directoria:

Presidente: Dr. Fernando Terra;
Vice-Presidente: Dr. Werneck Machado;
Secretário Geral: Dr. Eduardo Rabello;
Tesoureiro: Dr. Miguel Sampaio; e
Bibliothecário: Dr. Alfredo Porto.

Dentre os 18 fundadores, apenas 10 eram realmente dermatologistas. Entretanto, seu desenvolvimento foi rápido: um ano após a sua fundação, já contava com 81 sócios, dos quais 52 eram do Rio de Janeiro.
A primeira reunião científica ocorreu em 1o de março de 1912 no Anfiteatro Fernando Terra, sediado na 19ª Enfermaria da Santa Casa. Em 1925, com a demissão do Prof. Fernando Terra, a Diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Dr. Eduardo Rabello;
Vice-Presidente: Dr. Adolpho Lindemberg;
Secretário Geral: Dr. Oscar da Silva Araújo;
Tesoureiro: Dr. Gilberto de Moura Costa;
Bibliotecário: Dr. A.F. da Costa Júnior;
Secretário da Sessão: Drs. Joaquim Mota e H. Portugal
Com o falecimento do Prof. Eduardo Rabello, foi eleita a seguinte Diretoria:

Presidente: Dr. Oscar da Silva Araújo;
Vice-Presidente: Dr. Joaquim Mota;
Secretário Geral: Dr. A. F. da Costa Júnior;
1o Secretário: Dr. Benjamim Gonçalves;
2o Secretário: Dr. Perilo Galvão Peixoto;
Tesoureiro: Dr. Hildebrando Portugal;
Bibliotecário: Dr. Edgard D. da Costa

Na presidência de João Ramos e Silva (1944) foi instituída a 1ª Reunião Anual dos Dermato-Sifilógrafos Brasileiros.
Em 1962, com 50 anos de existência, sob a Presidência de Rubem David Azulay, a Sociedade foi reestruturada no sentido de tornar-se realmente nacional; criaram-se assim, as secções Estaduais (01.09.1962) e estabeleceu-se que a Presidência da Sociedade deveria ser exercida, desde então, pelo Presidente da Reunião Anual ocorrida em outros Estados.
Na Reunião do Cinqüentenário, estabeleceu-se também a existência de Cursos Pré-Congressos. Criou-se ainda a Medalha Gaspar Vianna do Meritum Dermatologicum Internationale. A mesma foi conferida aos seguintes dermatologistas: Professores Alfredo Marchionini (Alemanha); Fernando Latapi (México); J. Walter Wilson (E.U.A.); Juvenal Esteves (Portugal); Marcial Queiroga (Argentina); Robert Degos (França); Sven Hellestrom (Suécia); Vicente Pardo Castelo (Cuba); e Xavier Villanova (Espanha).

A medalha foi entregue aos referidos dermatológicos na Embaixada Brasileira de Washington por Rubem David Azulay. Em 1967, foi instituído o Título de Especialista. A primeira Banca Examinadora foi constituída dos seguintes professores: Clóvis Bopp, Rubem David Azulay, Ruy Noronha Miranda, Sabastião Sampaio e Tancredo Furtado.
Em 1971, sob a Presidência de Clóvis Bopp, por proposta de René Garrido Neves, à Sociedade foi conferida a função de zelar pelos interesses éticos, sociais e econômicos dos dermatologistas.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem contribuído cientificamente para o desenvolvimento da Dermatologia. Destacamos:
Adolpho Lutz demonstrou que a micose que hoje tem seu nome, era diferente da de Posadas e Werneck, descrita na Argentina;
Parreiras Horta fez interessantes estudos sobre a Piedra, dando descrição inteiramente nova ao seu parasito (Piedraia Hortai) e sobre a Tinea Nigra, descrevendo o Cladosporium Werneckii;
Gaspar Vianna descreveu a Leishmania brasiliensis e descobriu o tratamento da leishmaniose, utilizando o tártaro emético a 10% em injeções venosas;
Lindemberg descreveu o Dyscomycos Brasiliensis, hoje Nocardia brasiliensis;
Henrique Aragão descreveu o agente etiológico do granuloma venéreo - o Calymmatobacterium granulomatis; demonstrou ainda, paralelamente, em pioneirismo ao grupo Sergent, a transmissão da leishmaniose por meio da picada de flebótomos;
J. Montenegro descreveu o teste imunológico que porta o seu nome;
Jorge Lobo descreveu uma nova entidade nosológica - a micose de Jorge Lobo;
Francisco Eduardo Rabello idealizou a doutrina da Polaridade na hanseníase; e
Abrahão Rotberg introduziu a noção do fator N e da Margem Anérgica em Hansenologia.

Várias doenças foram descritas inicialmente e caracterizadas por dermatólogos brasileiros: Acroceratose Marginada (Ramos e Silva), Doença auto-agressiva hansênica (R. D. Azulay), Acroceratoelastoidose (Oswaldo Costa), Dermatose anserina (Padilha-Gonçalves) e outras.

Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele 

Para os brasileiros, pele bronzeada é sinônimo de beleza e saúde. No entanto, especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) advertem: a exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros prejuízos à pele, além de ser responsável pelo câncer de maior incidência no Brasil - o da pele.

Mantendo seu compromisso de alertar a população sobre os perigos do câncer da pele, tipo de câncer mais comum no Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) realiza, anualmente, sempre no mês de dezembro, sua já tradicional Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele. Em 2009, houve cobertura simultânea em 23 estados.

Em 2008, a campanha chegou à marca de 43.800 consultas. No ano passado, a entidade inovou com a extensão do tempo de campanha de seis para oito horas nos postos de atendimento ao redor do país. Outra novidade foi o lançamento de um Tour de Prevenção, que aconteceu nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A SBD tenta, de forma pioneira, a certificação da campanha pelo Guinness World Records - líder global do setor de recordes mundiais. 

"Queremos atestar a campanha da SBD como a maior campanha médica do mundo realizada em um único dia", destaca o Dr. Omar Lupi, presidente da entidade, informando que todas as medidas já estão sendo tomadas junto ao grupo de fama internacional para que o feito seja alcançado e tenha sua autenticidade reconhecida.

A campanha foi realizada das 8h às 16h, ininterruptamente, em hospitais públicos credenciados, postos de saúde e tendas montadas em pontos de grande circulação. Na campanha, os pacientes serão atendidos pelas equipes médicas e, apresentando suspeita de câncer da pele, serão encaminhados para tratamento totalmente gratuito. Nos postos, estão previstas atividades educativas, como aulas expositivas que trazem orientações sobre fotoproteção e dicas de como suspeitar do câncer da pele. Os endereços dos locais de atendimento podem ser consultados, a partir do dia 15 de novembro, pelo site da SBD (www.sbd.org.br) - e também pelo telefone, de forma gratuita.

No ano passado, do total de pessoas examinadas, 65,4% confessaram tomar sol sem qualquer proteção e 10,8% foram diagnosticadas com câncer da pele. Cerca de 350 indivíduos, o que corresponde a 0,8% do total, apresentaram melanomas malignos - considerado o câncer da pele mais perigoso, pois está associado a metástases e, consequentemente, a maiores índices de letalidade. De acordo com a Dra. Selma Cernea, coordenadora nacional da campanha, o diagnóstico precoce é determinante para garantir a sobrevida nestes casos e assegurar a escolha do tratamento mais eficaz.

"A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco do câncer da pele. Países como o Brasil estão mais expostos a esse tipo de doença e, por isso, é tão importante oferecer orientação a todos para diminuir a alta incidência e alcançar a cura", explica a dermatologista, informando que a população de pele clara está mais sujeita ao mal, mas nem por isso representantes de outras etnias devem se descuidar.

Tour de Prevenção
No ano de 2009, a Sociedade Brasileira de Dermatologia também touxe um inédito tour de prevenção nos meses de mais calor. Um caminhão volante percorreu cerca de 10 mil quilômetros do litoral brasileiro, de 5 de dezembro a 7 de fevereiro, circulando por cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Camboriú, Vitória, Vila Velha, Maceió, Aracaju, Recife, Natal, João Pessoa e Salvador. 

O caminhão contou com dois consultórios e diversas equipes voluntárias de dermatologistas da SBD, apoiadas por equipes de enfermagem da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (Sobende), que realizaram diagnósticos, entre 9 e 15 horas e forneceu orientação para conscientizar a população sobre os riscos da exposição solar excessiva e a necessidade de utilizar a devida proteção contra os raios UV.

Dia Mundial da Psoríase 
A campanha Dia Mundial da Psoríase - Sociedade Brasileira de Dermatologia tem como objetivo desenvolver ações que visem uma melhoria da qualidade de vida dos doentes, através do esclarecimento da sociedade civil. Desse modo, a SBD elaborou ações de conscientização voltadas para comunidade e a mídia, elucidando, entre outras questões, como identificar a doença, quais são os tratamentos, como os portadores podem conviver com a moléstia, além de ajudar a reduzir o preconceito ao explicar que a doença não é contagiosa.

Site da SBD 
O portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia conta com diversas páginas, voltadas para diferentes públicos:

Classe Médica
Esta página tem o conteúdo voltado aos profissionais de saúde, principalmente os dermatologistas. Neste espaço encontra-se notícias, eventos, comunicados, acesso à Educação Médica Continuada, ao Jornal da SBD, entre outros assuntos.

Público Geral
Nesta página, a população pode se informar a respeito de doenças, procurar um dermatologista associado à SBD, ler notícias relacionadas à especialidade, saber sobre campanhas, entrar em contato com a instituição, medir o risco de desenvolver o câncer da pele, verificar a incidência de raios UV em sua cidade etc.

Anais Brasileiros de Dermatologia
Este é o site da revista Anais Brasileiros de Dermatologia, editada desde 1925. A revista é publicada bimestralmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e destina-se à divulgação de trabalhos técnico-científicos originais, inéditos, resultantes de pesquisas ou revisões de temas dermatológicos e/ou correlatos.

Surgical & Cosmetic Dermatology
Este é o site da Revista Surgical & Cosmetic Dermatology. A revista, editada em 2009, constitui publicação médica destinada a difundir a experiência brasileira nas áreas de Cirurgia Dermatológica e Cosmiatria. É uma publicação trimestral das Sociedades Brasileiras de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica.

TROIAS
Este é o site do Atlas Interativo da Dermatologias Tropical. Esta página contém cenas fortes e não deve ser visitada por não-médicos.

Jornal da SBD 
O Jornal da SBD é uma publicação bimestral voltada aos associados. A publicação traz reportagens sobre os últimos acontecimentos na área da Dermatologia, além de assuntos gerais. Com um formato leve e uma linguagem agradável, o JSBD informa e entretém os associados.

 SBD

Associações médicas do Brasil